Влади́мир Андре́евич Дубя́нский (2 июля 1877, Павловск — июнь 1962) — российский геоботаник, доктор биологических наук, один из авторов «ЭСБЕ».

Биография 
Владимир Дубянский учился в Московском университете с 1897 по 1902 год, государственные экзамены сдал в 1903 году с дипломом I степени.

С 1902 года — сотрудник Петербургского ботанического сада.

В 1912 году по поручению Русского географического общества Дубянский основал при станции Репетек в Каракумах Репетекскую песчаную станцию, которой руководил до 1918 года.

С 1924 года работал в фитомелиоративном подотделе Всесоюзном институте прикладной ботаники и новых культур. Профессор Санкт-Петербургского государственного университета.
В 1930 году награждён Русским географическим обществом золотой медалью имени Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского.

В 1931—1933 годах — секретарь совета Песчано-пустынного института, вошедшего в состав Почвенного института им. В. В. Докучаева АН СССР (1933).

В 1940-х годах — сотрудник Всесоюзного НИИ агролесомелиорации, председатель Комиссии по проблеме песков при Совете министров СССР.

Дубянский совершил множество экспедиций, исследуя степи юга европейской части России и песчаные пустыни Средней Азии. Результаты этих экспедиций обобщены Дубянским в монографии «Песчаная пустыня — юго-восточные Кара-кумы, её естественные районы, возможности их сельскохозяйственного использования и значение для ирригации» (1928).

Основные труды в области географии и биологии пустынь, среди которых: «Растительность русских песчаных пустынь», «Меры к улучшению природных условий жизни рабочих посёлков нефтяных промыслов Эмбенского района», «Озеленение пустыни», «Новые виды бумажного сырья», «Закрепление, облесение и освоение песков и супесей европейской части СССР», «Агролесомелиоративные мероприятия для защиты Главного Туркменского канала от песчаных заносов», «Значение механических защит для предохранения Ашхабадской железной дороги от песчаных заносов».

Дубянский изучал саксауловые леса Средней Азии, лекарственные, каучуконосные и другие полезные растения (чий, хондрилла и другие).

Как флорист-систематик, Дубянский исследовал, в частности, роды  и .

В 1911 году Владимир Андреевич Дубянский за исследования песков Средней Азии и европейской части России был награждён золотой медалью имени Н. М. Пржевальского Русского географического общества.

В честь Владимира Андреевича Дубянского названы виды растений ,  и .

Примечания

Ссылки 
 Дубянский, Владимир Андреевич (1877—1962)

Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Геоботаники
Ботаники по алфавиту
Ботаники Российской империи
Ботаники XIX века
Ботаники XX века
Ботаники СССР
Награждённые Золотой медалью имени П. П. Семёнова
Сотрудники ВНИАЛМИ